Африка́н Петро́вич Богае́вский (, станица Каменская Донецкого округа — 21 октября 1934, Париж) — русский военачальник, один из командиров Добровольческой армии и руководителей Белого движения на Юге России. Атаман Всевеликого Войска Донского. Генерал-лейтенант.

Биография 
Из потомственных дворян Войска Донского. Сын войскового старшины Петра Григорьевича Богаевского, участника Севастопольской обороны.

Императорская армия 
 1890 год. Окончил Донской кадетский корпус.
 1892 год. Окончил Николаевское кавалерийское училище (первым с занесением на мраморную доску), выпущен хорунжим в лейб-гвардии Атаманский полк.
 1900 год. Окончил Николаевскую академию Генерального штаба (с отличием).
 Служил в штабе войск Гвардии и Петербургского военного округа.
 Декабрь 1908 года. Полковник.
 1909—1914 годы. Начальник штаба 2-й гвардейской кавалерийской дивизии.
 Октябрь 1914 года — 1 января 1915 года. Командир 4-го гусарского Мариупольского полка
 10 ноября 1914 года. Награждён Георгиевским оружием «за то, что в боях 21 августа под Шапкином и 28 августа под Гольданом принимал энергичное участие в бою, самоотверженной работою, при явной опасности для себя, значительно способствовал достижению успеха».
 Январь — октябрь 1915 года. Командир лейб-гвардии Сводно-Казачьего полка.
 22 марта 1915 года. Генерал-майор.
 27 мая 1915 года. Зачислен в Свиту Его Императорского Величества.
 4 октября 1915 — апрель 1917 года. Начальник штаба Походного атамана всех казачьих войск Великого князя Бориса Владимировича. Был избран почётным казаком станицы Захламинской (приказ по Сибирскому казачьему войску № 441 от 3 октября 1916 г.) и станицы Черноярской Астраханского казачьего войска.
 7 апреля 1917 года. Начальник 1-й Забайкальской казачьей дивизии.
 1917 год. Награждён Георгиевским крестом IV-й степени с лавровой ветвью за бои под Тарнополем.
 Лето 1917 года. Начальник 1-й Гвардейской кавалерийской дивизии.
 Август 1917 года. Заместитель начальника штаба 4-го кавалерийского корпуса.

Добровольческая армия 

Оставив 1-ю Гвардейскую кавалерийскую дивизию в Киеве, Богаевский выехал на Дон. На западе Донской области, в станице Луганской, Донецкого округа, был арестован большевиками. С трудом избежал расстрела и в декабре 1917 года прибыл в Донскую столицу Новочеркасск.

 5 января 1918 год. Вступил в командование войсками Ростовского района (под началом войскового атамана Каледина).
 11 февраля — март 1918 года. Во время Первого Кубанского (Ледяного) похода командовал Алексеевским партизанским полком Добровольческой Армии.
 Март 1918 года. Командир 2-й бригады Добровольческой армии.
 Май 1918 — январь 1919 года. Председатель Совета Управляющих Отделами и Управляющий Отделом (министр) иностранных сношений в Донском правительстве войскового атамана Краснова.
 28 августа 1918 года. Генерал-лейтенант.
 6 февраля 1919 года. Избран Войсковым атаманом Всевеликого Войска Донского вместо Краснова.
 Январь — февраль 1920 года. Председатель Южно-Русского правительства.
 Март — ноябрь 1920 года. В Крыму у Врангеля.
 Ноябрь 1920 года. Покинул Крым вместе с Врангелем.

Эмиграция 
 Ноябрь 1920 года. Константинополь.
 Создал Объединённый совет Дона, Кубани и Терека.
 Ноябрь 1921 года. София.
 Октябрь 1922 года. Белград.
 Ноябрь 1923 года. Париж.
 1924 год. Один из создателей Казачьего союза.
 1929 год. Единодушно избран всеми донскими эмигрантскими организациями пожизненно представлять интересы донского казачества.
 1932 год. Один из создателей Союза казаков-комбатантов.
 Инициатор создания Донской исторической комиссии.

Скончался от сердечного приступа 21 октября 1934 года в Париже. Похоронен 28 октября на кладбище Сент-Женевьев-де-Буа.

Противостояние с Красновым 
В 1920 году основная масса эмигрировавших казаков Юга России сосредоточилась в Болгарии. София сделалась казачьей «столицей». Богаевский провёл перепись казаков, и организовал Донскую ссудную кассу. Конкуренцию Богаевскому составлял его предшественник на посту Донского атамана П. Н. Краснов, проживавший на тот момент в Берлине. В 1921 году он обратился к казакам-эмигрантам с призывом объединяться в станицы и хутора по месту проживания на Дону. Этот призыв был воспринят с энтузиазмом. В конце 1921 года Краснов обратился к Врангелю с просьбой оказать давление на Богаевского, чтобы тот уступил пост атамана Краснову. Он предлагал сформировать корпус из донских, кубанских и терских казаков для возобновления боевых действий в России весной 1922 года.

Врангель, однако, поддержал не Краснова, а Богаевского. Тот, в свою очередь, в декабре 1921 года своим приказом узаконил создание хуторов и станиц, выборы атаманов, хуторских и станичных правлений. Также Богаевский разрешил принимать в донские хутора и станицы кубанцев, терцев и астраханцев. Большой заслугой атамана Богаевского явилось предостережение казаков-эмигрантов от возвращения на родину. Выехавшие в Советскую Россию казаки подвергаются жестоким репрессиям, трагическая участь их известна! — подчёркивал Богаевский в одном из своих выступлений… Штаб Врангеля и командование казачьих частей организовывали в новообразованных хуторах и станицах военные ячейки.

Между тем, Краснов в начале 1922 года обратился к казакам с открытым письмом, призывая их под монархические знамёна. Он потребовал от Богаевского распустить «Объединенный совет Дона, Кубани и Терека», подчинить станичных атаманов ему и открыто поддержать курс на возрождение монархии в России. «Объединенный совет» отверг эти требования, заявив, что право устанавливать политический строй в России принадлежит будущему Учредительному Собранию, и что казачество не может участвовать в насильственном установлении республики или монархии в России.

Краснов, при поддержке генералов П. Х. Попова и Яковлева и полковника Грекова, в январе 1922 года начал сбор подписей за созыв Войскового круга, надеясь добиться перевыборов атамана. В феврале съезд состоялся в г. Пловдив, однако «признание» Краснова не состоялось. Более того, возникшие по инициативе Краснова станицы окончательно перешли в подчинение Богаевскому.

Параллельно в Софии шли переговоры об участии казаков в возможной интервенции в Советскую Россию. Казачьи представители были против такого участия, полагая, что вернуться на родину казаки могут лишь в результате народного взрыва. Однако Богаевский не мог не считаться с мнением генералов Старикова, Шкуро, Улагая, Агеева и других, которые устанавливали связь с повстанцами и планировали высадку десантов на Черноморском побережье. Тайно поддерживая эти планы, Богаевский уклонялся от организации и финансирования реальных операций.

Весной 1922 года сторонникам Краснова удалось договориться с другими противниками политики Богаевского и Врангеля и собрать подписи, необходимые для созыва Войскового Круга. Однако, Богаевский вновь уклонился от созыва Круга, сославшись на финансовые и политические затруднения. Африка́н Петро́вич Богаевский пребывал войсковым атаманом до самой смерти. Для многих казаков он стал символом, «последним атаманом, избранным на Донской земле».

Награды 

 Орден Святого Станислава 3-й степени (1901)
 Орден Святой Анны 3-й степени (1905)
 Орден Святой Анны 2-й степени (ВП 6.12.1912)
 Орден Святого Владимира 4-й степени с мечами и бантом (ВП 13.10.1914)
 Георгиевское оружие (ВП 10.11.1914)
 Орден Святого Владимира 3-й степени с мечами (ВП 30.05.1915)
 Орден Святого Станислава 1-й степени с мечами (ВП 20.07.1915)
 Орден Святой Анны 1-й степени с мечами (ВП 27.04.1916)
 Орден Святого Владимира 2-й степени (ВП 1.01.1917)
 Георгиевский крест 4-й степени с лавровой ветвью (1917)
 Знак 1-го Кубанского (Ледяного) похода (27.03.1918)

Иностранные:
 черногорский Орден Князя Даниила I 1-й, 2-й и 5-й степеней
 шведский Орден Меча
 персидский Орден Льва и Солнца
 сербский Орден Белого орла
 французский Орден Почётного легиона
 британский Орден Святого Михаила и Святого Георгия II степени

Семья 

 Братья:
 Митрофан Петрович (1881—1918), журналист, «Донской Златоуст», глава Донского войскового правительства. Расстрелян большевиками в Новочеркасске в 1918 году.
 Януарий Петрович (1884 — 20.2.1970), есаул (похоронен в одной могиле с Атаманом).
 Петр Петрович Богаевский (1874—1915), врач
 Сестры:
 Надежда Петровна Богаевская (в замужестве Бакланова) (1867—1960)
 Наталья Петровна Богаевская (1877-???)
 Жена: Надежда Васильевна Перрет (ум.13.7.1941), сестра генерала Е. В. Перрета, бывшая жена графа Артура Артуровича Келлера (погибла во время Второй мировой войны в Белграде).
 Сын: Евгений Африканович Богаевский (23.6.1905-28.5.1977), служил в Югославской армии.
 Сын: Борис Африканович Богаевский (19.9.1908-1.1.1975), почётный председатель Казачьего союза и редактор парижского журнала «Родимый край».
 Племянники: поэт Николай Николаевич Воробьёв (Богаевский) (1908—1989), один из виднейших представителей казачьей поэзии, автор поэмы «Кондратий Булавин»; историк Любавин-Богаевский Юрий Иванович живёт в Новочеркасске.

Сочинения 
В эмиграции Богаевский активно печатался под псевдонимом Эльмут в казачьих периодических изданиях.

 Богаевский А. П. Ледяной поход. Воспоминания 1918 год. — Нью-Йорк: Союз первопоходников, 1963.

Книгу эту нельзя читать без волнения. Но прочесть её нужно. Живой А. П. Богаевский верно и честно служил России, мертвый — он возложил чудесный венок на алтарь любви к Отечеству.

Примечания

Литература 
 
 Найдёнов А. В. Жизнь замечательных каменчан / Найдёнов А. В. АО «ПИК», 2020. — 108 с. ISBN 978-5-91556-649-0.

Ссылки 

 
 Биография на сайте Хронос
 Фамилия Богаевский на сайте Всероссийское генеалогическое древо
 Казачий словарь-справочник
 Особенности казачьих формирований в эмиграции в 1920—1930-е годы
 Фотографии
 Казаки Войска Донского хотят перезахоронить на Дону одного из лидеров белого движения Африкана Богаевского
 Генерал Богаевский и судьба войсковых капиталов В. В. Д.
 Памяти Донского Атамана Африкана Петровича Богаевского
 Сайт Xронос. Окружение Николая II

Африкан Петрович
Выпускники Донского кадетского корпуса
Выпускники Николаевского кавалерийского училища
Выпускники Николаевской военной академии
Генерал-майоры (Российская империя)
Генерал-майоры Свиты
Генерал-лейтенанты России (Белое движение)
Первопоходники
Генералы Донской армии
Русские эмигранты первой волны во Франции
Атаманы Донского казачьего войска
Алексеевцы
Похороненные на кладбище Сент-Женевьев-де-Буа
Мемуаристы русского зарубежья
Атаманцы
Донские казаки
Казаки в Первой мировой войне
Командиры дивизий в Первой мировой войне (Россия)
Участники Крымской эвакуации
Участники Новороссийской эвакуации